Alting ist der Familienname folgender Personen:
 Bart Carpentier Alting (* 1954), niederländischer Rennrodler und Bobfahrer
 Basilius Alting (1572–1637), deutscher Apotheker
 Heinrich Alting (1583–1644), deutscher Theologe 
 Jacob Alting (1618–1679), niederländischer Orientalist und Theologe 
 Menso Alting (1541–1612), niederländischer Prediger und Theologe
 Willem Arnold Alting (1724–1800), niederländischer Kolonialverwalter 

Alting ist ein Gewässername:

 Alting (Selbbach), linker Zufluss des Selbbachs vor der Geyermühle von Mühlbach, Stadt Selb, Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge, Bayern

Siehe auch:
 Alting von Geusau
 Althing, Parlament von Island
 Altingia, Pflanzengattung in der Familie der Altingiaceae